

Ричвуд — місто, штат Луїзіана
 Ричвуд — місто, штат Техас
 Ричвуд — місто, штат Західна Вірджинія
 Ричвуд — місто, штат Вісконсин
 Ричвуд — селище, штат Огайо
 Ричвуд — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі